Le patronyme néerlandais Beekman renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du néerlandais beek, ruisseau, man, homme).

Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

Le nom peut se décliner avec un génitif -s qui indique une filiation : Beekmans, Beeckmans.

Il peut se décliner de différentes manières. La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

Personnalités 
 Garretson Beekman Trudeau (1948- ), médecin et caricaturiste américain ;  
 Henri Beekman donna son nom à la ville de Beekman (États-Unis) ;  
 Tim Beekman (1941-2006), acteur néerlandais ;  
 Yolande Beekman, agent secret durant la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Beekman, ville des États-Unis.

Patronyme néerlandais
Patronyme belge